Deux châteaux portent le nom de château du Lonzat, tous les deux dans le département français de Allier, en région Auvergne-Rhône-Alpes :
 Château du Lonzat, à Jaligny-sur-Besbre ;
 Château du Lonzat, à Marcenat.

Lonzat